Сомна́мбула (від  — «сон» і ambulo — «пересуваюся») — людина, що страждає сомнамбулізмом.

В культурі 
 Сомнамбула — мелодрама у двох актах італійського композитора Вінченцо Белліні.
 Сомнамбула — шістнадцятий студійний альбом російської панк-рок групи «Бригадний підряд».
 Сомнамбула — російський художній фільм 2012 року, режисера Олексія Смирнова.
  — балет російсько-американського балетмейстера Джоржа Баланчина на музику Вітторіо Рієти та Вінченцо Белліні (1946 рік).

Див. також 
 Сомнамбулізм